Sandbacka kan syfta på:
 Sandbacka, Umeå – en stadsdel i Umeå.
 Sandbacka, Österbotten – en by i Österbotten.
 Sandbacka, Stenungsunds kommun – en småort i Stenungsunds kommun.
 Sandbacka Park - en företagspark i Sandvikens kommun.

Se även
 Sandsbacka och Risbacka – småort i Härryda kommun